indiańskie lato – anglojęzyczne () określenie babiego lata
 Indiańskie lato – polski tytuł największego przeboju Joego Dassina L’Été indien z 1975 roku
 Indiańskie lato – polski tytuł powieści graficznej Tutto ricominciò con un’estate indiana Hugo Pratta (scenariusz) i Milo Manary (rysunki), z 1981 roku
 Indiańskie lato – polski tytuł czeskiego filmu Indiánské léto z 1995 roku

Przypisy